Симфони́ческий орга́н — вид органа, исполнительские возможности которого по своим тембровым, регистровым и динамическим характеристикам (богатству звуковых красок, тонально-сонорному охвату, колоссальной широте динамического диапазона и т.д.) сопоставимы и даже могут превосходить исполнительские возможности большого симфонического оркестра.

Наиболее крупные, сложные и мощные симфонические органы имеют до семи мануалов (клавиатур), до 500 клавиш, до 400 регистров и свыше 30000 духовых труб.

История возникновения 

Появление симфонических органов связывают в первую очередь с именем знаменитого французского органного мастера Аристида Кавайе-Колля (Aristide Cavaillé-Coll, 1811—1899), который задался целью конструировать органы именно таким образом, чтобы они своим мощным и богатым звучанием могли соперничать со звучанием целого симфонического оркестра.
 
Самым крупным и сложным (100-регистровым) симфоническим органом, сконструированным Аристидом Кавайе-Коллем, и одновременно крупнейшим органом во всей Франции, стал орган церкви Сен-Сюльпис в Париже (1862 год).

Именно на органе церкви Сен-Сюльпис, не уставая восхищаться его исполнительскими возможностями, долгие годы творил Сезар Франк (César Franck, 1822—1890) , а затем и другой мастер органной симфонии — Луи Виктор Жюль Вьерн (Louis Victor Jules Vierne, 1870—1937).

Другим крупным (вторым по величине и возможностям) симфоническим органом, сконструированным Аристидом Кавайе-Коллем явился орган знаменитого Собора Парижской Богоматери (1868). Аристид Кавайе-Колль выполнил полную перестройку старого органа Собора Парижской Богоматери, в результате чего прежний барочный инструмент приобрел типичное для органов Кавайе-Колля «романтическое» звучание: число регистров увеличили до 86, а механическая трактура органа была снабжена рычагами Баркера.

Среди ряда прочих композиторов, на органе Собора Парижской Богоматери играли Сезар Франк и Камиль Сен-Санс. 

Должность титулярного органиста собора Парижской Богоматери наряду с должностью органиста собора Сен-Сюльпис считается одной из престижнейших во Франции. С 1900 по 1937 год этот пост занимал Луи Виктор Жюль Вьерн.

Три самых крупных симфонических органа, сконструированных во всём мире, находятся в США:

Wanamaker Organ (Филадельфия, Murray M. Harris/Los Angeles Art Organ Co., 1904; Wanamaker Organ Shop, 1914-1917, 1924-1927): 6 мануалов, 461  клавиш, 396 регистров, 28482 трубы.
Convention Hall Organ (Атлантик сити, Midmer-Losh, Opus 5550, 1929): 7 мануалов, 449  клавиш, 337 регистров, 33114 труб.
First Congregational Church Organ (Лос-Анджелес, E. M. Skinner Opus 856, 1931; Schlicker, 1969; Meunch, 1994; Robert David, 1995): 5 мануалов, 346  клавиш, 233 регистров, более 20000 труб.

Тембральные и некоторые другие характеристики симфонического органа «Wanamaker Organ»
ОСНОВНОЙ:

ЭФИРНЫЙ:

РЕВЕРБЕРАЦИОННЫЙ:

ОРКЕСТРАЛЬНЫЙ:

СТРУННЫЙ:

ГУЛКИЙ:

УДАРНЫЙ:

Примечания

См. также 
Театральный орган
 Органная музыка
Органная симфония
Органный концерт

Литература 
 Из истории мировой органной культуры XVI—XX веков, Учебное пособие. Москва, «Музиздат», 2008.
 Органная книжечка, Очерки по истории и теории органного искусства. Москва, Научно-издательский центр Московская консерватория, 2008.
 Winfried Bönig, Ingo Bredenbach: Orgelliteraturspiel — Orgelbaukunde. 4. Band in: Hans-Jürgen Kaiser, Barbara Lange (Hrsg.): Basiswissen Kirchenmusik. Ein ökumenisches Lehr- und Lernbuch in vier Bänden mit DVD und Registerband zur Grundausbildung und Berufsbegleitung evangelischer und katholischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Carus-Verlag, Stuttgart 2009. ISBN 978-3-89948-125-9
 Hermann J. Busch, Matthias Geuting (Hrsg.): Lexikon der Orgel. Laaber-Verlag, Laaber 2007, ISBN 978-3-89007-508-2.
 Douglas E. Bush und Richard Kassel The organ: An encyclopedia? London — 2006
 Chris Riley, The Modern Organ Guide. Xulon Press, 2006. ISBN 9781597816670
 Nicholas Thistlethwaite und Geoffrey Webber, The Cambridge companion to the organ Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521575843
 Henri de Rohan-Csermak, Aristide Cavaillé-Coll, Le Pérégrinateur, Toulouse (L’esprit Curieux) — 1999. ISBN 2-910352-22-6
 François Turellier, Les orgues et les organistes de la cathédrale Sainte-Croix|cathédrale Sainte-Croix d’Orléans. Leur place à l'église et dans la ville, des origines jusqu’aux travaux d’Aristide Cavaillé-Coll, in : L’Orgue, revue trimestrielle publiée par l’Association des Amis de l’Orgue en coédition avec Symétrie, N° 291, Versailles, Lyon, 2010-III, p. 3-33.
 Ariam / Île-de-France, Orgues de l'Île-de-France. Inventaire réalisé sous la direction de Pierre Dumoulin : tome IV — Inventaire des Orgues de Paris, Première Partie, Paris, Aux Amateurs de Livres, 1992 ; tome V — Inventaire des Orgues de Paris, Deuxième Partie, Paris, Klincksieck, 1995 ; tome VI — Inventaire des Orgues de Paris, Troisième Partie, Paris, Klincksieck, 1997.

Ссылки 
 Крупнейшие духовые органы мира
 Friends of the Wanamaker Organ
 Stoplist — by «Friends of the Wanamaker Organ»
 Pipe Dreams radio program, «Peter Conte and the Wanamaker Grand Court Organ»
 Video of the Wanamaker Organ being played by Virgil Fox

Музыкальные инструменты по алфавиту
Орган